Seggiano (Włochy)
 Seggiano (San Marino)